Mit dem Ausdruck Schwarzseher bezeichnet wird
 ein Pessimist
 ein Fernsehzuschauer, der die Rundfunkgebühr nicht entrichtet
 Der Schwarzseher, ein Gemälde von Carl Heuer